Мадхави Шарма  (; род. 12 августа 1962) — индийская , известная своими работами в южно-индийском кино.

Занималась танцами с раннего возраста и дала более тысячи танцевальных представлений. В кино снималась с трёх лет. Её звёздный час в кинематографе наступил благодаря режиссёру Дасари Нараяне Рао, у которого она впервые снялась в 17 лет.

За свою карьеру она сыграла около трёхсот ролей. Мадхави была одной из лучших актрис Индии своего времени. На её счету три Государственные кинопремии Кералы (1981, 1982, 1993) и Filmfare Awards South за лучшую женскую роль в фильме на малаялам (1994).

В 1996 году её индуистский духовный учитель Свами Рама договорился о её браке с одним из его последователей, фармацевтическим бизнесменом по имени Ральф Шарма, который родился в Индии в семье брамина и матери из Германии. Она вышла замуж 14 февраля 1996 года, завершив разом и профессиональную карьеру. У них три дочери, семья живёт в Нью-Джерси.

Примечания

Ссылки 
 Official website

Лауреаты Filmfare Awards South